Пюнгалохо (устаревшее Пюнга-Лохо):

 Пюнга-Лохо — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО. 
 Пюнгалохо — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.